Gavàs: poble del municipi de La Guingueta d'Àneu, al Pallars Sobirà
 Gavàs: poble del municipi de Bissaürri, a la Ribagorça

Pàgines de desambiguació de geografia